Ролья́к () — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент — Канталь. Входит в состав кантона Вик-сюр-Сер. Округ коммуны — Орийак.

Код INSEE коммуны — 15159.

Коммуна расположена приблизительно в 440 км к югу от Парижа, в 105 км южнее Клермон-Феррана, в 18 км к востоку от Орийака.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 337 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 199 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 151 были экономически активными, 48 — неактивными (показатель активности — 75,9 %, в 1999 году было 69,2 %). Из 151 активных работали 143 человека (82 мужчины и 61 женщина), безработных было 8 (4 мужчины и 4 женщины). Среди 48 неактивных 17 человек были учениками или студентами, 20 — пенсионерами, 11 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (XIII—XIV века). Памятник истории с 1986 года
  (XIII—XIV века). Памятник истории с 1921 года
  (XII век). Памятник истории с 1927 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Канталь